Штат Алабама имеет 41 официальный символ, большинство из которых определены актами . Старейшим символом является Алабамская Библия, изданная в 1853 году. Прозвище штата — «Сердце Юга».

Символы штата Алабама

Общие

Флора и фауна

Геология

Культура

Примечания

Ссылки 

 
Алабама
Символы